Милови́дский сельсове́т () — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
В состав сельсовета входят 4 деревни, 1 агрогородок и 1 хутор:

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком

Сельсоветы Барановичского района